Mount Aaron kan syfta på följande platser:

Antarktis 
 Mount Aaron, Antarktis

Australien 
 Mount Aaron (berg i Australien)